Bashe ist die Bezeichnung für 

mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bashe (Arkansas)
 Bashe (Oklahoma)
 das Testament von Ba in Tibetischer Sprache
 die Bashe (Chinesische Mythologie), eine pythonartige, elefantenessende riesenschlange in der Chinesischen Mythologie

Siehe auch:
 Basche